Гранулярный синтез () — последовательная генерация звуковых гранул. Каждая гранула — это ультракороткая частица звука длиной в 10—100 миллисекунд. Звук получается в результате быстрого взаимодействия частоты повторения и частотных составляющих гранул, который далее может быть отфильтрован и сформирован огибающей методами вычитающего синтеза. Гранулами часто управляет клеточный автомат, который производит псевдослучайные последовательности. Гранулярный синтез очень сложен в управлении и даёт совершенно неожиданные результаты.

Одним из первых реализаций гранулярного синтеза была в программе Ross Bencina AudioMulch в виде эффекта, а уже потом появилась в виде синтезатора в Reason. 

Из наиболее известных программных инструментов, применяющих гранулярный синтез, можно назвать Аbsynth, а из эффектов — Glitch. В аппаратном решении гранулярный синтез можно встретить в рабочей станции Kyma, а также в приборах обработки звука Eventide.

Теория гранулярного синтеза была разработана Денешем Габором.

Ссылки 
 Простой гранулярный синтез

Акустика